Kevin Krawietz e Andreas Mies sono stati i due volte campioni in carica, ma Mies ha scelto di non partecipare a causa di un infortunio. Krawietz gioca in coppia con Horia Tecău.

In finale Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut hanno sconfitto Aleksandr Bublik e Andrej Golubev con il punteggio di 4-6, 7-6(1), 6-4.

Teste di serie 

  Nikola Mektić /  Mate Pavić (ritirati per positività al COVID-19)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (semifinale)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (secondo turno)
  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (secondo turno)
  Ivan Dodig /  Filip Polášek (secondo turno)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (campione)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (terzo turno)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (primo turno)

  Kevin Krawietz /  Horia Tecău (quarti di finale)
  John Peers /  Michael Venus (secondo turno)
  Wesley Koolhof /  Jean-Julien Rojer (terzo turno)
  Henri Kontinen /  Édouard Roger-Vasselin (primo turno)
  Jérémy Chardy /  Fabrice Martin (secondo turno)
  Sander Gillé /  Joran Vliegen (terzo turno)
  Raven Klaasen /  Ben McLachlan (secondo turno)
  Marcus Daniell /  Philipp Oswald (secondo turno)

Clicca sul numero di testa di serie di una coppia per visualizzare la loro sezione di tabellone.

Wildcard 

  Dan Added /  Jo-Wilfried Tsonga (secondo turno)
  Grégoire Barrère /  Albano Olivetti (primo turno) 
  Benjamin Bonzi /  Antoine Hoang (primo turno)
  Mathias Bourgue /  Lucas Pouille (primo turno) 

  Arthur Cazaux /  Hugo Gaston (secondo turno) 
  Sadio Doumbia /  Fabien Reboul (primo turno) 
  Quentin Halys /  Adrian Mannarino (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note

Collegamenti esterni 
 Tabellone

Open di Francia 2021